Benedek Endre (1912–1987) bányamérnök, barlangkutató
 Benedek Endre (1924) labdarúgó-szakíró